Bischofsheim névvel a következő települések léteznek:

Németországban
Bischofsheim – település Hessenben
Bischofsheim an der Rhön – település Bajoroszágban
Gau-Bischofsheim – település Rajnavidék-Pfalzban

Franciaországban
Bischoffsheim – település Bas-Rhin megyében